Il singolare del Swedish Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andrea Gaudenzi era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Gorka Fraile.

Carlos Moyá ha battuto in finale 6–3, 2–6, 7–5 Younes El Aynaoui.

Teste di serie

  Guillermo Cañas (quarti di finale)
  Younes El Aynaoui (finale)
  Carlos Moyá (campione)
  Tommy Robredo (semifinali)

 Jarkko Nieminen (primo turno)
 Fernando González (secondo turno)
 Mariano Zabaleta (secondo turno)
 Jonas Björkman (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Swedish Open 2002
ATP Tour 2002